Battistella ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Battistella (1940–2007), kanadischer Skirennläufer
 Giorgio Battistella (* 1931), italienischer Automobildesigner und documenta-Teilnehmer
 Marco Battistella (* 1986), luxemburgischer Toningenieur und Produzent
 Samuele Battistella (* 1998), italienischer Radrennfahrer